Arbon (França)
 Arbon (Suíça)